John MacGregor kan syfta på bland andra:

 John MacGregor (1797–1857), skotsk politiker
 John MacGregor (1825–1892), skotsk upptäcktsresande